Diopecephalus — вимерлий рід птерозаврів. Жив він на території Німеччини за пізньої юри, імовірно, титонського віку. Таксономія цього птерозавра викликає дебати.

Історія і таксономія 

Описано в якості Ornithocephalus kochi Вагнером 1837 року. Сілі 1871 року виділив його разом із двома іншими видами птеродактиля, P. longicollum і P. rhamphastinus (тепер Ardeadactylus і Germanodactylus/Altmuelhopterus відповідно), до окремого роду - Diopecephalus. Пізніше ці види зазвичай розглядали як відмінні, а P. kochi - видом птеродактиля. Зрештою, його було синонімізовано з P. antiquus.

Це рішення лишалось відносно загальновизнаним до того, як Vidovic і Martill (2014) знову підняли питання про приналежність зразків належних до P. kochi й P. scolopaciceps - інший вид птеродактиля, виділений 1860, що ще з 19 століття зазвичай розглядався як синонім P. kochi. Вони дійшли висновку, що обидва є відмінними від типового достатньо для розділення не тільки на видовому, але й на родовому рівнях, запропонувавши нову комбінацію Aerodactylus scolopaciceps і відзначивши вірогідність валідності Diopecephalus. 2017-го вони підтвердили, що він не споріднений із птеродактилем ближче, аніж із рештою птеродактилоїдів, нехай теж займає порівняно примітивне положення в групі згідно їхнього аналізу, на чиїх результатах засновано кладограму наведену нижче:

Примітки 

Птерозаври юрського періоду
Pterodactyloidea